Otó I del Sacre Imperi Romanogermànic (Wallhausen, 912 - Memleben, 973), duc de Saxònia, rei d'Alemanya, rei d'Itàlia, i emperador del Sacre Imperi
 Otó I de Borgonya (944 - 965), duc de Borgonya (956-65)
 Otó I de Suàbia o Otó I de Baviera (854 - 982), duc de Suàbia i duc de Baviera
 Otó I de Caríntia o Otó de Worms (? - 1004), duc de Caríntia i marcgravi de Verona
 Otó I de Scheyern (1020 - 1072), comte de Schleyern
 Otó I de Wittelsbach o Otó III de Baviera (1117 - 1183), duc de Baviera
 Otó I de Brandenburg (1128 - 1184), marcgravi de Brandenburg (1170–1184)
 Otó I d'Habsburg o Otó IV de Caríntia (1301 - 1339), duc d'Àustria i Estíria, duc de Caríntia i marcgravi de Carniola
 Otó I d'Anhalt-Aschersleben (? - 1304), príncep d'Anhalt-Aschersleben
 Otó I de Grècia, (Salzburg, 1815 - Bamberg, Baviera, 1867), príncep de Baviera i rei de Grècia de 1832 a 1862
 Otó I de Baviera (1848, Munic - 1916, Castell de Fürstenried), Rei de Baviera (1886 - 1913)